Ossa (berg), een berg in Griekenland
 Ossa (motorfiets), een Spaans historisch motorfietsmerk